Kensaku peut faire référence à : 
 Kensaku Abe (né en 1980), footballeur japonais.
 Kensaku Morita (né en 1949), homme politique et acteur japonais.
 Shimaki Kensaku (1903–1945), nom de plume de l'écrivain japonais.
 Kensaku Omori (né en 1975), footballeur japonais.